Okręty US Navy o nazwie USS „Newton”
 Pierwszy USS „Newton” (1901) został zwodowany w 1901 roku, nabyty przez US Navy w 1918 roku i używany jako transportowiec wojska do roku 1919.
 Drugi USS „Newton” (ID-4306) został nabyty przez US Navy w roku 1922, przeklasyfikowany na IX-33 w 1941 roku i sprzedany we wrześniu 1946 roku.

Newton